Barkertown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barkertown (New York)
 Barkertown (Tennessee)